5. Luftarmee steht für:

 5. Luftarmee (Russland)
 5. Luftarmee (Rote Armee)
 5. Luft-Armee (Japanisches Kaiserreich)